Wilson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wilson Township (Clay County, Arkansas)
 Wilson Township (Faulkner County, Arkansas)
 Wilson Township (Fulton County, Arkansas)
 Wilson Township (Pope County, Arkansas)
 Wilson Township (Stone County, Arkansas)
 Wilson Township (Illinois)
 Wilson Township (Iowa)
 Wilson Township (Kansas)
 Wilson Township (Alpena County, Michigan)
 Wilson Township (Charlevoix County, Michigan)
 Wilson Township (Cass County, Minnesota)
 Wilson Township (Winona County, Minnesota)
 Wilson Township (Adair County, Missouri)
 Wilson Township (Audrain County, Missouri)
 Wilson Township (Dallas County, Missouri)
 Wilson Township (Gentry County, Missouri)
 Wilson Township (Greene County, Missouri)
 Wilson Township (Grundy County, Missouri)
 Wilson Township (Putnam County, Missouri)
 Wilson Township (North Dakota)
 Wilson Township (Ohio)
 Wilson Township (Atoka County, Oklahoma)
 Wilson Township (Carter County, Oklahoma)
 Wilson Township (Choctaw County, Oklahoma)
 Wilson Township (Harper County, Oklahoma)
 Wilson Township (McCurtain County, Oklahoma)
 Wilson Township (South Dakota)